

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe 
 Szczepanowice – część miasta Niemodlin
 Szczepanowice – część miasta Opole
 Szczepanowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice 
 Szczepanowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Szczepanowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów 
 Szczepanowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna

Zobacz też  
 Białe-Szczepanowice, Szczepanowo, Szczepanów